Udel (auch Udl) steht für:
 Udel (Spottname), Spottname für Hamburger Polizisten
 Udel (Steuer)
 UDEL, Abkürzung für Unión Democrática de Liberación (dt.: Demokratische Befreiungsfront), ein Parteienzusammenschluss in Nicaragua, 1974 gegründet 

Udel  (auch Udl) ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Udel (1844–1927), österreichischer Sänger (Tenor) und Komponist 

Siehe auch:
 UDL